Rollen steht für:
 Rollen, eine Bewegungsart runder Körper, insbesondere von Rädern
 Rollen (Längsachse), die Bewegung eines Wasser- oder Luftfahrzeugs um seine Längsachse
 Ausführen des Flugmanövers Rolle (Kunstflug)
 Rollen (Luftverkehr), die Bewegung eines Luftfahrzeugs am Boden
 Verkostung, das professionelle Degustieren von Flüssigkeiten
 Wickeln (Kochen), ein Vorbereitungsverfahren von Lebensmitteln
 umgangssprachlich das Aussprechen eines R-Lautes als Vibrant
 Rollen (Verfahren), eine Form des Gesenkschmiedens
 Bildlauf (englisch Scrolling) bei Computerbildschirmen
 Rasgueado (spanisch), eine Gitarrenspieltechnik vor allem im Flamenco

Siehe auch:
 Rolle
 Roller
 Abrollen